Gurtu ist der Familienname folgender Personen:
 Shobha Gurtu (1925–2004), klassische indische Sängerin
 Trilok Gurtu (* 1951), indischer Perkussionist, Jazz- und Weltmusik-Künstler